

Persone 
 Angela Daneu Lattanzi (1901-1985) – bibliotecaria, funzionaria, docente, violoncellista italiana
 Antonella Lattanzi (n. 1979) – scrittrice e sceneggiatrice italiana
 Beatriz Luz Lattanzi (n. 1982) – attrice colombiana
 Carolina Arienti Lattanzi (1771-1818) – scrittrice, giornalista, poetessa, precorritrice del femminismo, italiana
 Flavia Lattanzi (n. 1940) – accademica, giurista e giudice italiana
 Franco Lattanzi (1925 – 2008) – regista e sceneggiatore italiano
 Franco Lattanzi – arbitro di calcio italiano
 Giangiacomo Lattanzi (1925-2013) – politico italiano
 Giorgio Lattanzi (n. 1939) – magistrato italiano
 Niccolò Lattanzi (n. 1983) – pallavolista italiano, di ruolo schiacciatore
 Riccardo Lattanzi (1934-1991) – arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano
 Tina Lattanzi (1897-1997) – attrice e doppiatrice italiana

Pagine correlate 
Giuseppe Lattanzi (disambigua)